Ле́сли Джин Манн (; род. 26 марта 1972) — американская актриса и комедиантка.

Жизнь и карьера 
Манн родилась в Сан-Франциско, Калифорния. Карьеру актрисы начала в 17 лет, снимаясь в рекламных роликах. В 1995 году была выбрана из 500 кандидаток на роль в фильме «Кабельщик», а в последующие несколько лет играла малые роли в кино и эпизодах телесериалов.

Манн получила известность после роли сестры героини Кэтрин Хайгл в фильме своего мужа «Немножко беременна». После этого карьера Манн пошла в гору, и она сыграла главные женские роли в комедиях «Приколисты» (2009), «Хочу как ты» (2011) и «Любовь по-взрослому» (2012).

Личная жизнь 
9 июня 1997 года вышла замуж за режиссёра Джадда Апатоу, с которым познакомилась на съёмках фильма «Кабельщик». У супругов две дочери: Мод Апатоу (род. 15 декабря 1997) и Айрис Апатоу (род. 12 октября 2002).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Киноактрисы США